

Persone 
 Pauline Loveling – autrice belga
 Rosalie Loveling – scrittrice olandese
 Virginie Loveling – scrittrice belga

Altro 
 Loveling – film brasiliano del 2018 di Gustavo Pizzi